

Села:
 Грабівка — Житомирська область, Станишівська сільська громада
 Грабівка — Житомирська область, Хорошівська селищна громада
 Грабівка — Івано-Франківська область, Калуський район
 Грабівка — Чернігівська область, Куликівський район
 Грабівка — Чернігівська область, Ріпкинський район
Річки
 Грабівка — права притока Ів'янки (басейн Дніпра), у Андрушівському й Житомирському районах Житомирської області
 Грабівка — права притока Льви (басейн Дніпра), у Рокитнівському районі Рівненської області

Грабівка (Ґрабувка) — село в гміні Дидня Березівського повіту Підкарпатського воєводства